Forbas fue el quinto arconte de Atenas, hijo de Tersipo.

Forbas () o Forbante (genitivo Φόρβαντος Phórbantos) es también el nombre de numerosos personajes de la mitología griega:

 Forbante de Argos, hijo y sucesor del epónimo Argos y de Evadne, una hija del oceánida Estrimón. Casó con Eubea y según una tradición fue el padre de Triopas, que le sucedió.
 Forbante de Tesalia, uno de los lápitas, e hijo de Tríopas e Hiscila.
 Forbante de Élide, hijo del epónimo Lápites.
 Forbas, un troyano favorecido por Hermes, que le hizo inmensamente rico. Fue famoso por sus rebaños de ovejas, y por ser el padre de Ilioneo, un héroe que destacó en la defensa de su ciudad durante la guerra de Troya.
 Forbas, un rey de los flegios, cruel y violento. Se apostó en el camino que iba hacia Delfos y allí se batía a puñetazos con todos los peregrinos, con la excusa de que así los ejercitaba para los juegos pitios. A los que perdían el combate los mataba en medio de terribles tormentos. Apolo puso fin a su crueldad tomando la forma de un atleta y derribándolo de un puñetazo.
 Forbas, un compañero de Fineo natural de Siene e hijo de Metión. Fue uno de los líderes etíopes que mató Perseo cuando se enfrentó a Fineo en la celebración de su boda con Andrómeda.
 Forbas, Uno de los panes, los hijos cabrunos del dios Pan (o de Hermes) que vivían entre las rocas. Se unió a Dioniso en su campaña contra la India.
 Forbas, el primogénito y más robusto de los hijos de Príamo y Epitesta, que fue muerto por Menelao durante el asedio a Troya. Hipnos, el sueño, tomó su forma para engañar a Palinuro.
 Forbas, el padre de Diómeda, la joven que fue capturada por Aquiles en la isla de Lesbos.
 Forbas, un escudero del rey Layo de Tebas, que pasó tras su muerte y ya anciano al servicio de su viuda Yocasta.
 Forbas, el lapita que mató al centauro Alfidas cuando dormía bajo los efectos del vino.
 Forbas, un hijo de Críaso y Melanto, hermano por tanto de Ereutalión y Cleobea. Fue el padre de Arestor.
 Forbas, un acarnaniano que acompañó a Eumolpo en su viaje a Eleusis.
 Forbas, el padre de Dexítea y Romo.
 Forbas, compañero y auriga de Teseo, vinculado al rapto de Helena o Antíope.

Referencias